Les playoffs NBA 1975 sont les playoffs de la saison 1974-1975. Ils se terminent sur la victoire des Warriors de Golden State face aux Bullets de Washington  quatre matches à zéro lors des Finales NBA.

Classements de la saison régulière 

C - Champions NBA

Tableau

Notes et références 

Saison NBA 1974-1975
1975
NBA
Sport aux États-Unis en 1975